Davutpaşa peut désigner :

Personnalités 
 Davud Paşa ou Koca Davud Paşa (1446-1498) : grand vizir sous le règne du sultan ottoman Bayézid II entre 1482 et 1497.

Toponymes

Davutpaşa : l'un des 17 quartiers du district d'Esenler à Istanbul ;
 Caserne de Davutpaşa (Davutpaşa Kışlası en turc) : une caserne du quartier de Davutpaşa à Istanbul ;
 Davutpaşa-YTÜ : une station de la ligne M1 du métro d'Istanbul ;
 Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi, l'un des site de l'université technique Yıldız située dans le quartier de Davutpaşa à Istanbul.

Homonymie de toponyme